Алекса́ндр Вячесла́вович Тукма́нов (род. 28 апреля 1950, Москва, СССР) — советский футболист, российский футбольный функционер. Заслуженный тренер РСФСР (1989). Кандидат педагогических наук.

Биография 
Воспитанник футбольной школы «Торпедо». В бытность футболистом выступал на позиции правого центрального защитника в московских «Торпедо» и «Спартаке» и в воронежском «Факеле». Обладатель Кубка СССР, в составе «Торпедо».

После завершения спортивной карьеры работал на разных должностях в Спорткомитете СССР (1983—1991). В 1986—1988 годах — начальник олимпийской сборной СССР.

В 1992—1998 годах исполнял обязанности вице-президента Российского футбольного союза. В 1992—1994 годах — начальник команды сборной России. С 1998 по 2005 год — генеральный директор РФС.

С января 2007 по июль 2008 года и с апреля 2009 по октябрь 2017 — президент футбольного клуба «Торпедо» Москва.

Достижения 
Обладатель Кубка СССР (1): 1972

Награды 
 Орден Дружбы (1997)

Примечания

Ссылки 
 Тукманов: власть пытается повлиять на выборы главы РФС
 

Футболисты СССР
Игроки ФК «Торпедо» Москва
Игроки ФК «Торпедо» Владимир
Игроки ФК «Факел» Воронеж